Riksäpplet kan avse:

Regalskeppet Äpplet (1622) – örlogsskepp sjösatt år 1622
Regalskeppet Riksäpplet – regalskepp sjösatt år 1663
Riksäpplet (skulptur)

Se även
Riksäpple – ett klot med ett band runt om och ett band över övre halvan samt prytt med ett kors